Дональд Джозеф (Ди Джей) Котрона (, род. ) — американский актёр.

Ранняя жизнь 
Котрона родился в Уоллингфорде, Коннектикут. Его мать Шерри — учительница, отец Дональд работает в перерабатывающей компании. Его предки имели в основном итальянское и польское происхождение. Учился на юриста в Северо-Восточном университете в Бостоне, но после прохождения летней стажировки понял, что ему не нравится работать с юристами. На втором курсе во время весенних каникул отправился навестить своего друга в Лос-Анджелес и не вернулся в колледж.

Карьера 
После нескольких гостевых эпизодических ролей Котрона рассматривался на роль Райана Этвуда в телесериале «Одинокие сердца», но роль досталась Бенджамину Маккензи. Вскоре после этого Котрона получил главную мужскую роль в другой драме телеканала Fox — «Коже», продюсируемой Джерри Брукхаймером. Котрона играл Адама Роума — сына прокурора округа Лос-Анджелес. Его герой увлекается Джуэл Голдман (Оливия Уайлд), отец которой работает в порнографической компании. Вражда их отцов, нависшая над ними, приводит их к отношениям Ромео и Джульетты. «Кожа» была закрыта после трёх эпизодов, вышедших в эфир, из-за плохих рейтингов и спорных сюжетных линий. Восемь эпизодов телесериала были показаны на кабельном телеканале SOAPnet в 2005 году.

В 2005 году Котрона появился в фильме ужасов «Болото» режиссёра Джима Гиллеспи. Также в 2006 снялся в фильме «Любовь — это наркотик».

В 2005 году Котрона вновь получил ведущую роль в телесериале канала NBC «Внезапная удача», где играл работника цветочного магазина Шона Мэтиса с тёмным прошлым, который входит в группу победителей в лотерее. Сериал был показан летом 2006 года.

Котрона получил роль Супермена в запланированном фильме Warner Bros. «Лига Справедливости: Смертные», но из-за забастовки гильдии сценаристов США и ряда других проблем производство фильма было остановлено.

В 2010 году Котрона появился в фильме «Дорогой Джон». В феврале ему досталась роль детектива Джона Стоуна в пилотном эпизоде телесериала «Детройт 187» телеканала ABC, где также снимались Майкл Империоли, Шон Мажумдер и Эрин Каммингс. Когда ABC заказал сериал, он был переименован в «Детройт 1-8-7». Его герой был убит в шестнадцатом эпизоде сериала «Stone Cold». В фильме «G.I. Joe: Бросок кобры 2» Котрона сыграл Флинта — одну из главных ролей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения США